Долман може да се отнася за:
 Фридрих Долман (1882 – 1944), германски генерал
 Шепърд Долман (р. 1967), американски астрофизик